Пётр Григо́рьевич Киче́ев (,  — не ранее 24 февраля (8 марта) 1875) — русский мемуарист, автор статей на исторические темы.

Сын учителя словесности в доме графа Мамонова. В молодости имел масонские взгляды. Издал отдельными книгами: «Воспоминания о пребывании неприятеля в Москве в 1812 г.» (М., 1859), «Из недавней старины» (М., 1870) и написал ряд статей и воспоминаний: «Салтычиха» («Русский Архив», 1865); «Еще несколько слов об Е. А. Баратынском» (там же, 1866) и др.

Сочинения 
  Еще несколько слов о Е.А. Баратынском // Русский архив, 1868. – Изд. 2-е. – М., 1869. – Стб. 866-872. 
  Из семейной памяти. Рассказ первый. А.В. Марков // Русский архив, 1865. – Изд. 2-е. – М., 1866. – Стб. 972-982. ,  1866. – Вып. 2. – Стб. 185-203. 
  Из семейной памяти. Рассказ второй. Граф М.А. Дмитриев-Мамонов // Русский архив, 1868. – Изд. 2-е. – М., 1869. – Стб. 91-102. 
  Салтычиха // Русский архив, 1865. – Изд. 2-е. – М., 1866. – Стб. 641-652.

Источники 
 
 Бобрик М. А., Кичеев А. Г. Кичеев Пётр Григорьевич // Русские писатели, 1800—1917 : биографический словарь. — М., 1992. — Т. 2. — С. 545—546. — ISBN 5-85270-064-9.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Мемуаристы Российской империи